Чака Горда има више значења:

 Чака Горда (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чака Горда (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чака Горда, Лас Чакас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику